Geografia:
 Charlotte (Carolina del Nord), ciutat situada al comtat de Comtat de Mecklenburg a l'estat de Carolina del Nord.
 Charlotte (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Charlotte (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Charlotte (Michigan), població dels Estats Units a l'estat de Michigan.
 Charlotte (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de New York.
 Charlotte (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Charlotte (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 Charlotte Amalie, capital i ciutat de les Illes Verges estatunidenques.
 Charlotte Court House, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia.
 Charlotte Harbor, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Charlotte Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Port Charlotte, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.

 Divisions administratives:
 Comtat de Charlotte, Illa del Príncep Eduard, Canadà
 Comtat de Charlotte, Florida, Estats Units
 Comtat de Charlotte, Virgínia, Estats Units
 Comtat de Charlotte, antic nom del Comtat de Washington, Estat de New York, Estats Units
 Parròquia de Charlotte, Saint Vincent i les Grenadines

 Golfs i fjords
 Charlotte Sound, Colúmbia Britànica, Canadà
 Charlotte Sound, Nòva Zelanda

 Illes
 Illes de la Reina Carlota, Colúmbia Britànica, Canadà

 Biografies:
 Charlotte Brontë (Thornton, 1816 - Haworth, 1855), escriptora estatunidenca.
 Charlotte Corday (Saint-Saturnin-des-Ligneries, 1768 – 1793), assassina del radical jacobí francès Jean-Paul Marat.
 Charlotte Gainsbourg (Londres, 1971), actriu i cantant anglo-francesa.
 Charlotte Nilsson-Perrelli (1974), cantant sueca guanyadora del Festival d'Eurovisió.
 Charlotte Rampling (1946, Sturmer, comtat d'Essex), actriu britànica.

 Miscel·lània:
 Charlotte Gray (pel·lícula), film de 2001 dirigit per Gillian Armstrong.
 Good Charlotte, grup de música pop-punk originari de Maryland (Estats Units)
 Charlotte Bobcats, franquícia de la NBA amb seu Charlotte, Carolina del Nord
 Batalla de Fort Charlotte, setge que es va perllongar durant dues setmanes dirigit pel general espanyol Bernat de Gálvez

 Cuina:
 Charlotte o carlota, pastís fet amb dits de bescuit i amb fruita o crema al centre

 patinatge:
 Charlotte (patinatge)'''